Лазар Маркович может означать:
 Маркович, Лазар (род. 1994) — футболист, нападающий.
 Маркович, Лазар (1925—2004) — народный герой Югославии.
 Маркович, Лазар (1882—1955) — юрист и политик, адъюнкт-профессор Юридического факультета в Белграде, министр юстиции (1922-1923) и народный депутат от Радикальной партии.